Burgermeister ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Stephan Burgermeister (1663–1722), deutscher Jurist
 Paul Burgermeister (1661–1719), deutscher Jurist
 Reto Burgermeister (* 1975), Schweizer Skilangläufer
 Wolfgang Paul Burgermeister (1697–1756), deutscher Jurist

Burgermeister steht auch für:
 Burgermeister, Vorsteher einer Burgergemeinde

Siehe auch:
 Bürgermeister (Begriffsklärung)
 Burgemeister